Камп (, ) — многозначный термин, топоним и фамилия:

Топоним 
 Камп — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США.
  — река в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Камп Ноу — стадион футбольного клуба «Барселона».

Фамилия 
 Камп, Аксель (1921—2019) — шведский кёрлингист.
 Камп, Александер (род. 1993) — датский велогонщик.
 Камп, Питер ван де (1901—1995) — голландско-американский астроном.
 Камп, Рагнар (род. 1953) — шведский, затем канадский и американский кёрлингист.

Термин 
 Устаревшее название лагеря — организованного места пребывания людей вне населённых пунктов и постоянных жилищных построек. См. например: Кемпинг, Походный военный лагерь.

См. также 
 Кэмп
 Кампус
 Кампа